Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier II, se dispute à Pékin du 17 au .

Ágnes Szávay remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Hsieh Su-Wei.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2007)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Chine
Sport en Chine en 2007
Tennis en septembre 2007
Compétition de tennis à Pékin